«Битва Мэри Кэй» () — американский комедийный телефильм.

Сюжет 
Мэри Кэй Эш — «королева» косметики, основательница косметической компании «Мэри Кэй», узнаёт, что появляется молоденькая выскочка Джинджер Хёз. Джинджер Хёз начинает свой косметический бизнес и тем самым отодвигает «Мэри Кэй» на второе место. Мэри Кэй Эш сильно разгневана, она готова на всё, чтобы вернуть своей компании былую славу, но появляется третья конкурентка Лекси Вилсокс. Она открывает свою косметическую фирму. Мэри Кэй и Джинджер Хёз объединяются, чтобы убрать с дороги их общую соперницу.

В ролях

Номинации 
 «Золотой глобус» — Ширли Маклейн, как лучшая актриса телевизионного фильма (2003).
 «Золотой глобус» — Паркер Поузи, как лучшая актриса второго плана телевизионного фильма (2003).

Примечания

Ссылки 
 

Телефильмы на английском языке
Телефильмы 2002 года
Телефильмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 2002 года
Фильмы телеканала Lifetime